Goshirakawa steht für:
 Go-Shirakawa (1127–1192), 77. Tennō von Japan
 (3585) Goshirakawa, Asteroid des Hauptgürtels